Альбер Декарис (; 6 мая 1901 года, Соттевиль-ле-Руан департамента Сена Приморская региона Верхняя Нормандия, Франция — 1 января 1988 года, Париж) — французский  и график, президент Академии изящных искусств, автор большого количества почтовых марок Франции, Монако, Алжира, Туниса и некоторых других стран-франкофонов, в основном выполненных металлографией.

Биография 
Альбер Декарис учился рисованию сначала в школе Этьен (), а затем в парижской Школе изящных искусств. В 1919 году в восемнадцатилетнем возрасте Альбер завоевал на конкурсе в Риме первую премию за свои графические работы. Работал книжным иллюстратором, а также в области монументальной живописи. Декарис — создатель фресок в Париже, Везуле и Межёве.

В 1943 году Альбер Декарис становится академиком Академии изящных искусств, а в 1960 году избирается её президентом. Иллюстрированная художником «Илиада» Гомера в 1953 году отмечается обществом . В 1962 году Альберу Декарису присваивается почётное звание официального художника военно-морских сил Франции вместе с соответствующим чином офицера флота. Гравёр большого таланта, он первым стал создавать гравюры крупных размеров, вдохновляясь работами классических художников.

В июне 1981 года в парижском Музее почты была организована представительная персональная выставка крупноформатных гравюр художника. Некоторые из них достигают почти метра в ширину, и такие произведения очень трудно сделать как на стадии гравирования (когда требуется смотреть в зеркало), так и в процессе печати. Художник имел неподражаемый стиль рисования, особенно впечатляет, как он рисовал лица.

Вклад в филателию

Создание марок 
А. Декарис на протяжении многих лет сотрудничал с почтовым ведомством Франции (La Poste). Его первый графический экземпляр почтовой марки — «Пакетбот „Нормандия“» () — был сделан по личной просьбе министра почт в 1935 году. Всего же Альбером Декарисом за период с 1935 по 1985 год было создано от 500 до 600 сюжетных почтовых марок Франции, французских колоний и французских заморских территорий, из которых 174 были почтовыми марками для собственно метрополии (Франции). Помимо этого, Декарис подготовил ряд конвертов первого дня и других филателистических сувениров.

Наиболее известными марками авторства художника стали стандартные серии 1960 («Марианна») и 1962 («Галльский петух») годов. Позже они получили собственные неофициальные филателистические имена — «Марианна Декариса» () и «Галльский петух Декариса» ().

Последнюю свою почтовую марку Альбер Декарис сделал в 1985 году. Она называлась «Франция — своим мёртвым» (). Всего художник стал автором 180 французских марок, сюжетных и стандартных.

Скандалы и курьёзы

Суд в Сааре 
Альбер Декарис был автором серии стандартных марок для французского протектората Саар, которая вышла 1 апреля 1948 года. С ней связана скандальная история, закончившаяся судебным разбирательством. На шести миниатюрах серии художник изобразил рабочего, крестьянку и шахтёра. Прототипами для рисунков послужили фотографии, сделанные в Ё1947 году фоторепортёром Ильзой Штейнхоф () и опубликованные в саарской еженедельной газете «ILLUS». Однако вскоре марки Декариса вызвали протест со стороны шахтёра Йозефа Хольца () и его дочери Алины () из местечка Хасборна (ныне ), которые узнали на марках самих себя.

Поскольку работа была сделана без их согласия, отец и дочь подали в суд иск фоторепортёру с требованием возмещения «морального ущерба». Ильза Штейнхоф перенаправила эту претензию в суд вместе с собственным иском почтовому ведомству, при этом указав, что марки Декариса являются нарушением авторского права (плагиатом).

Рассмотрение этого дела в суде было длительным, но почтовому ведомству в итоге пришлось признать правомерность выдвинутых обвинений и выплатить истцам определённую судом сумму денег. Во французских каталогах почтовых марок с этого времени для саарского выпуска 1948 года указываются имена изображённых на марках лиц: «Йозеф Хольц, рабочий», «Алина Хольц, крестьянка», «Йозеф Хольц, шахтёр». В дальнейшем Декарис больше не привлекался к подготовке марок для Саара.

Ошибка с Наполеоном 

В ноябре 1972 года Декарис оказался причастен к другому курьёзному случаю, когда работал над французской маркой в честь итальянского похода Наполеона Бонапарта в 1796 году. По назначению Исполнительной Директории тридцатилетний генерал Бонапарт стал командующим армией и выступил с ней в поход против австрийцев. Художник решил изобразить Наполеона во время битвы при Арколе, когда в критический момент боя полководец со знаменем в руках бесстрашно бросился на штурм Аркольского моста.

Нестыковка на рисунке марки заключалась в том, что, по версии художника, Бонапарт нёс трёхцветный французский флаг. Однако доподлинно известно, что будущий император воспользовался боевым знаменем 5-го пехотного полка — белым, с позолоченными ликторскими пучками в центре и с четырьмя синими и красными ромбами по углам. Тем не менее почтовая миниатюра Декариса поступила в продажу и обращение, нарушая установленный факт в истории Франции.

Память 

В ознаменование 100-летия со дня рождения знаменитого французского художника и автора почтовых миниатюр в 2001 году выходила юбилейная марка Франции.

В 2008 году, в год двадцатилетия со дня смерти А. Декариса, в серии «Лица Пятой республики» () были выпущены две французские марки, запечатлевшие его «Марианну» и «Галльского петуха». Интересно, что из 12 миниатюр серии одиннадцать представляли собой женские головки или фигурки аллегорий Франции, и лишь «Петух Декариса» был удостоен чести попасть в этот ряд наиболее известных французских национальных символов.

См. также 
 Сюжетные ошибки на почтовых марках

Примечания

Литература 
 Boussard-Decaris I., Boussard J.-M. Decaris le singulier. Biographie critique d’Albert Decaris, et sélection thématique des plus belles œuvres grand format de l’artiste. — Ollioules:Éditions de la Nerthe. — 2005. 
 Gontier B. Maitre Decaris. Sa vie. Son oeuvre philatélique. — Phila #1, édition spéciale du Monde des philatelistes. — Paris. — 1988.
 Trassaert J.-L. La Marianne de Decaris // L’Entier Postal. — #09. — 2002.

Ссылки 
 

Гравёры Франции
Художники марок
Почтовые марки Франции и её колоний
Филателистические скандалы
Скандалы во Франции
Ошибки на почтовых марках
Персоналии:Информация
Стипендиаты французской академии в Риме